Кальпен Суреш Моди (; 23 апреля 1977, Монтклэр, Нью-Джерси, США) — американский актёр и продюсер. С начала 2009 года до августа 2011 года занимал пост помощника главы отдела по связям с общественностью в администрации Барака Обамы.

Биография 
Кэл Пенн родился в семье индийских иммигрантов гуджаратского происхождения. Его отец был инженером, а мать работала специалистом по ароматам в парфюмерной компании. Пенн учился в средней школе Marlboro Middle School, в высшей школе Howell High School и три года отучился в The Fine and Performing Arts Specialized Learning Center. Он также посещал Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где одновременно занимался кино и социологией. Пенн активно участвовал в школьной театральной деятельности и играл в джаз-бэнде на саксофоне.

Свою карьеру Кэл Пенн начал в 1998 году снявшись в короткометражном фильме Express: Aisle to Glory. Наибольшую популярность ему принесла роль в фильме «Гарольд и Кумар уходят в отрыв», а также роли в сериалах «24» и «Доктор Хаус».

Участвовал в предвыборной кампании Барака Обамы. В 2009 году был приглашен на пост помощника главы отдела по связям с общественностью в его администрации. Он курировал два направления: искусство и американцев азиатского происхождения. Из-за этого временно перестал сниматься. Кэл Пенн оставил пост заместителя директора отдела по связям с общественностью администрации Барака Обамы 1 июня 2010 года, чтобы вернуться к своей актерской карьере.

В 2013 году Кэл Пенн вёл передачу The Big Brain Theory на канале «Дискавери».

Пенн — открытый гей, совершил каминг-аут в 2021 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США